Владан Десница (17 сентября 1905 — 4 марта 1967 года) — хорватский и сербский югославский писатель. Один из самых известных хорватских писателей второй половины XX века.

Биография 
Отец Владана, Урош Десница, происходил из известной сербской семьи из Оброваца, которая играла заметную роль в культурной и политической жизни Далмации XIX и XX веков, был потомком Стояна Янковича. Мать, Фани Десница, была из древней хорватской католической семьи Луковичей из Прчани (современная Черногория).

Десница учился в школе в Задаре, Сплите и Шибенике. Школьное образование завершил в 1924 году. Изучал философию и право в Загребе и Париже. После получения высшего образования в 1930-х годах работал в отцовской адвокатской конторе. Издал ежегодник Magazin sjeverne Dalmacije (1934). Впоследствии работал в прокуратуре Сплита. После Второй мировой войны переехал в Загреб.

С 1950-х годов — на творческой работе. Он писал стихи, рассказы и романы, как правило, про жизнь в городах и сёлах Северной Далмации. Его лучшей работой является роман «Весна Ивана Галеба» (), опубликованный в 1957 году, в котором он от первого лица рассказывает о размышлениях интеллектуала, лежащего на больничной койке, о болезни и смертности.

Как и многие другие писатели, которые работали в Югославии, он относится как к хорватской, так и к сербской литературе.

Его тексты также использовались для съёмок фильма. В 1954 году он написал сценарий для «Концерта», одного из самых важных фильмов в истории югославского кино.

Владан Десница умер в Загребе. Он был похоронен в сербской православной церкви святого Георгия, рядом с замком Стояна Янковича в Ислам Грчки. Церковь была разрушена хорватскими военными в ходе операции «Масленица» в январе 1993 года. На его похоронах присутствовал сербский православный архиерей Николай, все ученики и преподаватели сербской православной семинарии монастыря Крка.

Произведения 
 Zimsko ljetovanje (Загреб, 1950)
 Olupine na suncu (Загреб, 1952)
 Proljeće u Badrovcu (Белград, 1955)
 Tu, odmah pored nas (Нови-Сад, 1956)
 Slijepac na žalu (Загреб, 1956)
 Proljeća Ivana Galeba (Сараево, 1957)
 O pojmovima «tipa» i «tipičnoga» i njihovoj neshodnosti na području estetike (Загреб, 1957)
 Fratar sa zelenom bradom (Загреб, 1959)
 Pronalazak Athanatika (1957)
 Izbor pripovjedaka (Загреб, 1966)
 Sabrana djela Vladana Desnice, I—IV (Загреб, 1975)

Примечания

Литература 
 Desničina kula: Nema novca za baštinu // Jutarnji list. — 2008. 4 svibnja.
 Bašić А. Književnost 1952 — danas. — Zagreb, 2008.
 Visković V. Stota obljetnica rođenja Vladana Desnice: Pisac koji je iskazivao vrhunsku brigu za književnu formu: Opus velike specifične težine

Ссылки 
 

Писатели Югославии
Юристы Югославии